Hertling ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hertling (1934–1992), deutscher Architekt
 Cornelius Hertling (1928–2002), deutscher Architekt
 Franz Xaver von Hertling (1780–1844), deutscher Generalleutnant und Politiker
 Friedrich von Hertling (General) (1781–1850), bayerischer General und Minister
 Friedrich Wilhelm von Hertling (1758–1816), deutscher Jurist und Diplomat
 Georg von Hertling (1843–1919), deutscher Politiker (Zentrum), Reichskanzler und Philosoph
 Georg von Hertling (Verwaltungsjurist) (1883–1942), deutscher Landrat
 Gunter Helmut Hertling (1930–2014), deutsch-US-amerikanischer Germanist
 Helmuth Hertling (1891–1942), deutscher Meeresbiologe
 Hermann Hertling (* 1930), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Ignatia von Hertling (geb. Anna von Hertling; 1838–1909), deutsche Freifrau, Nonne und Klostergründerin
 Johann Friedrich von Hertling (1729–1806), deutscher Jurist und Politiker
 Jørgen Hertling (1928–2017), grönländisch-dänischer Jurist und Polizeipräsident
 Karl von Hertling (1843–1908), deutscher Forstbeamter
 Knud Hertling (1925–2010), grönländisch-dänischer Politiker (Siumut) und Schriftsteller
 Léon Hertling (1867–1948), Schweizer Architekt
 Ludwig Hertling SJ (1892–1980), deutscher Jesuit und Patristiker
 Mark Hertling (* 1953), US-amerikanischer Generalleutnant
 Nele Hertling (* 1934), deutsche Theaterdirektorin
 Otto Hertling (1878–1947), deutscher Kaufmann, MdHB
 Philipp von Hertling (1756–1810), deutscher Jurist
 Philipp von Hertling (General) (1825–1901), bayerischer Generalleutnant, Premierleutnant der Hartschiere und Kämmerer
 Wilhelm von Hertling (1841–1916), bayerischer Generalmajor
 Wilhelm Jakob Hertling (1849–1926), deutscher Landschaftsmaler und Zeichner

Siehe auch:
 Kartellverband katholischer deutscher Studentenvereine #Georg-von-Hertling-Medaille
 Härtling (Begriffsklärung)